Bahnsdorf – frazione della città di Uebigau-Wahrenbrück nel circondario dell'Elbe-Elster (Brandeburgo)
 Bahnsdorf – frazione del comune di Neu-Seeland nel circondario rurale dell'Oberspreewald-Lausitz (Brandeburgo)